Йозеф Брайтенбах ( или Joseph Breitenbach; 3 апреля 1896, Мюнхен — 7 октября 1984, Нью-Йорк) — немецкий и американский фотограф, работал также во Франции.

Биография и творчество 
Родился в еврейской семье, отец порвал с религией предков, был масоном и социал-демократом. Йозеф закончил Луитпольдовское высшее реальное училище в Мюнхене (1912). Участвовал в Первой мировой войне (1916). Работал в виноторговой фирме отца. Увлекся фотографией. В 1928 получил золотую медаль на фотоконкурсе в Милане. Отцовская фирма разорилась, в 1932 Брайтенбах открыл собственную фотостудию в Мюнхене, фотографировал актёров Мюнхенского камерного театра (в том числе, Марианну Хоппе, см.: ). Получил бронзовую медаль на Международной фотовыставке в Люцерне (1933). С приходом нацистов к власти переехал в Париж, в 1934 открыл здесь фотоателье. К этому времени относятся портреты Макса Эрнста, Василия Кандинского, Бертольда Брехта, Джеймса Джойса, Аристида Майоля и др. Снимал обнаженную натуру, сцены повседневной жизни Парижа. Участвовал в Международной выставке сюрреалистов (1938), имел несколько персональных экспозиций.

В 1939 был интернирован как подданный страны-противника, до весны 1941 прошёл через несколько лагерей. Затем через Тринидад перебрался в Нью-Йорк, работал как фотожурналист, в том числе — в Корее и в Японии. Много путешествовал, постоянно бывал в Европе. Преподавал в Блэк Маунтин Колледже (Северная Каролина, с 1944), в Новой школе социальных исследований (с 1949). К этому времени относятся его портреты Джона Стейнбека, Джона Дьюи. Участвовал в различных выставках, включая знаменитую экспозицию Эдварда Стайхена в нью-йоркском Музее современного искусства Семья человеческая (1955). Большая ретроспективная выставка фотографий Брайтенбаха Странствие открылась в его родном городе (1965). Он выпустил альбом Женщины Азии (1968). В 1979 Городской музей Мюнхена приобрел коллекцию работ Брайтенбаха, открыл его большую выставку.

Наследие и признание 
В полной мере творчество Брайтенбаха открылось зрителям и критикам лишь в 1990-е годы. С тех пор его выставки постоянно проходят в разных странах, растет посвященная ему литература.

Литература 
 Die Sammlung Josef Breitenbach zur Geschichte der Photographie. München: Lipp 1979
 Holborn M. Josef Breitenbach, photographer. New York: Temple Rock Co., 1986
 Josef Breitenbach: Photographien zum 100. Geburtstag. München: Schirmer/Mosel, 1996.
 Holz K., Schopf W. Im Auge des Exils: Joseph Breitenbach und die freie deutsche Kultur in Paris 1933—1941. Berlin: Aufbau, 2001
 Holz K. e.a. Allemands en exil, Paris 1933—1941: écrivains, hommes de théâtre, compositeurs, peintres photographiés par Josef Breitenbach. Paris: Autrement, 2003
 Berlanga P. Josef Breitenbach: Munich, Paris, New York. Chicago: Stephen Daiter Gallery, 2003

Примечания

Ссылки 
 Брайтенбах на artnet
 (англ.)
 (англ.)
 Материалы Архива Брайтенбаха, хронология (англ.) 
 На сайте PhotoIsland

Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии